Чемпионат Кипра сезона 2017/18 годов — 80-й Чемпионат Кипра по футболу. Чемпионский титул защитил АПОЭЛ (стал чемпионом в 6-й раз подряд).

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 14 клубов из девяти городов (фактически 7). Они играют между собой двухкруговой турнир (26 туров). В результате определяются два клуба, которые покинут 1-ю лигу Кипра. Оставшиеся 12 клубов делятся на две группы по 6 команд в каждой. Первая шестёрка разыгрывает чемпионский титул и места в еврокубках, а вторая определяет ещё одну (третью в целом по лиге) команду, которая покинет высший дивизион.

Еврокубковая квота 
Чемпион Кипра стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Кипр представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Обладатель кубка стартует в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, а 2-я и 3-я команды чемпионата — с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Первый этап

Турнирная таблица 
81

Потуровая турнирная таблица

Второй этап

Чемпионский турнир

Потуровая турнирная таблица

Турнир за 7-12 места

Потуровая турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Чемпионат Кипра на soccerway

2017/2018
Кипр
Спорт на Кипре в 2017 году
Спорт на Кипре в 2018 году